El municipio de River Vale (en inglés: River Vale Township) es un municipio ubicado en el condado de Bergen en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2010 tenía una población de 9.659 habitantes y una densidad poblacional de 862,41 personas por km².

Geografía 
El municipio de River Vale se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en el municipio eran de $95,129 y los ingresos medios por familia eran $105,919. Los hombres tenían unos ingresos medios de $77,794 frente a los $39,732 de las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $40,709. Cerca del 2.4% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nueva Jersey
Localidades del condado de Bergen